

Persone 
 Gian Carlo Stucky – imprenditore, figlio del successivo;
 Giovanni Stucky – imprenditore, padre del precedente.

Altro 
 13211 Stucky – asteroide;
 Molino Stucky – edificio di Venezia.